Mikrokontroler (ang. Microcontroller unit) – mikrokomputer jednoukładowy. 
 Filmowe Uniwersum Marvela (oryg. Marvel Cinematic Universe) – franczyza obejmująca m.in. filmy i seriale o superbohaterach, wywodzących się z komiksów wydawnictwa Marvel Comics.